Никельодеон ()

 Никельодеон (кинотеатр) — кинотеатр в США начала XX века, в котором немые короткометражные фильмы демонстрировались за 5 центов («никель» — ).
 Nickelodeon — телеканал.